Beringius aleuticus är en snäckart som beskrevs av Dall 1895. Beringius aleuticus ingår i släktet Beringius och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
aleuticus